Kharine (masculin ; ) ou Kharina, (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Kharine (né 1968), footballeur soviétique puis russe.
 Pavel Kharine (1927-2023), céiste soviétique.
 Sergueï Kharine (né 1963), joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur.

Patronyme russe